Сасе могу да буду:

 Манастир Сасе, манастир Српске православне цркве, у општини Сребреница, Република Српска, БиХ

или

 Сасе, насеље у општини Вишеград, Република Српска, БиХ 
 Сасе (Сребреница), насеље у општини Сребреница, Република Српска, БиХ 

fr:Sase